Matas může být:

příjmení
 Adéla Matasová (* 1940) – česká akademická malířka, sochařka, grafička a multimediální výtvarnice, profesorka
 David Matas (* 1943) – kanadský právník
 Jan Matas (* 1991) – český fotbalový obránce či záložník
 Jiří Matas (* 1964) – český vědec, profesor
 Miloslav Matas (1909–1973) – český spisovatel, právník, vězeň komunistického režimu

geografie
 Matas (Lourinhã) – obec v Concelho de Lourinhã v Portugalsku
 Matas (Ourém) – obec v Concelho de Ourém v Portugalsku

další významy
 Automóviles Matas – zaniklá španělská automobilka